Controller – dispositivo per computer dedicato alla gestione di una o più periferiche
 Controller – professionista esperto in controllo di gestione
 Controller – dispositivo usato nei videogiochi per il controllo dell'azione di gioco